Jméno a příjmení Andrew Jackson nosí více různých osob:

 Andrew Jackson (1767–1845) – americký politik, 7. prezident Spojených států amerických 
 Andrew Jackson Downing (1815–1852) – americký zahradní architekt, zahradník a spisovatel
 Andrew Jackson (herec) (* 1963) – kanadský herec
 Andy Jackson – britský zvukový inženýr